Il singolare del torneo di tennis St. Louis WCT 1970, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Ken Rosewall 6-1, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1970